|-
| 204501 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204502 - || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 204503 - || || 6 de febrer de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 204504 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204505 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204506 - || || 9 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 204507 - || || 9 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 204508 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204509 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204510 - || || 4 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 204511 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 204512 - || || 2 de març de 2005 || Great Shefford || P. Birtwhistle
|-
| 204513 - || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204514 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204515 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204516 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 204517 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 204518 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 204519 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 204520 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 204521 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 204522 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204523 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 204524 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 204525 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 204526 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 204527 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 204528 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 204529 - || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 204530 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 204531 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204532 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 204533 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 204534 - || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 204535 - || || 9 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 204536 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 204537 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 204538 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 204539 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 204540 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 204541 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204542 - || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 204543 - || || 9 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 204544 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 204545 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 204546 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 204547 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 204548 - || || 11 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 204549 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 204550 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 204551 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 204552 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 204553 - || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204554 - || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 204555 - || || 14 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 204556 - || || 12 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 204557 - || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204558 - || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204559 - || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204560 - || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 204561 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 204562 - || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 204563 - || || 10 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 204564 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 204565 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 204566 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 204567 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 204568 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 204569 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 204570 - || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 204571 - || || 9 de març de 2005 || Calvin-Rehoboth || Calvin College
|-
| 204572 - || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204573 - || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204574 - || || 18 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 204575 - || || 30 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 204576 - || || 3 d'abril de 2005 || Kleť || Kleť
|-
| 204577 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 204578 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 204579 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 204580 - || || 3 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 204581 - || || 2 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 204582 - || || 5 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 204583 - || || 5 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 204584 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 204585 - || || 6 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 204586 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204587 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 204588 - || || 4 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204589 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 204590 - || || 6 d'abril de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 204591 - || || 9 d'abril de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 204592 - || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 204593 - || || 8 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 204594 - || || 8 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 204595 - || || 6 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 204596 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204597 - || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204598 - || || 11 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 204599 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 204600 - || || 12 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
|}

4